Een verkeersweg:
 N190 (Frankrijk)
 N190 (Zwitserland)